Pantachordodes europaeus är en tagelmaskart som först beskrevs av Heinze 1952.  Pantachordodes europaeus ingår i släktet Pantachordodes och familjen Chordodidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Tagelmaskar
europaeus